Kauffmann o Kaufmann es una palabra alemana que se suele traducir como mercader o comerciante. Como otras profesiones y oficios ha pasado a ser un apellido y como apellido puede referir a: 

 Alexander Fritz Kauffmann (1891-1945), educador y escritor alemán;
 Angelika Kauffmann (1741-1807), pintora suiza que se destacó en Austria; 
 Artur Kauffmann (1897-1942), político alemán (NSDAP);
 Bernd Kauffmann (1944-), abogado alemán, gestor cultural; 
 Clemens Kauffmann (1961-), politólogo alemán;
 Egon Kauffmann (1929-), un político (CDU) y funcionarioalemán de correos;
 Emil Kauffmann (1836-1909), director musical y compositor en la Universidad de Tubinga;
 Ernest Kauffmann (1895-1943), ciclista suizo epecialista en el ciclismo en pista;
 Ernst Friedrich Kauffmann (1803-1856), compositor, matemático de Wurtemberg;
 Fanny Kauffmann o Kaufman (1924-2009), actriz comediante mexicana de origen canadiense;
 Federico Kauffmann Doig (1928-), antropólogo, arqueólogo e historiador peruano;
 Friedrich Kauffmann (empresario), empresario alemán;
 Friedrich Kauffmann (germanista) (1863-1941), germanista alemán; 
 Friedrich Ludwig von Kauffmann (1765-1843), alguacil en Wurtemberg
 Fritz Kauffmann (músico) (1855-1934), profesor, compositor y director de orquesta alemán;
 Fritz Kauffmann (bacteriólogo) (1899-1978), alemán, con nacionalidad danesa; (V.: esquema de Kauffmann-White);
 Georg Kauffmann (1925-2010), historiador de arte alemán;
 Georg Friedrich Kauffmann (1679-1735), compositor alemán;
 Götz Kauffmann (1949-2010), actor austríaco;
 Guinevere Kauffmann, astrofísica alemana;
 Gustav Kauffmann (DFP), (1854-1902), político alemán (DFP);
 Gustav Kauffmann (CDU) (1894-1964), político alemán (CDU);
 Hans Kauffmann (1896-1983), historiador de arte alemán;
 Hermann Kauffmann (1808-1889), pintor alemán;
 Hugo Kauffmann (1844-1915), pintor alemán;
 John M. Kauffmann (1911-1965), fabricante de órganos estadounidense; 
 Joseph Johann Kauffmann (1707-1782), pintor austriaco;
 Judith Kauffmann (1949-), periodista y presentadora de televisión alemana;
 Leo Justinus Kauffmann (1901–1944), compositor;
 Léon Kauffmann, político luxemburgués;
 Ludwik Kauffmann (1801-1855), escultor polaco nacido en Austria; 
 Nikolái Nikolayévich Kauffmann (1834-1870), botánico ruso;
 Oskar Kauffmann (1898–1955), "psiquiatra" austríaco, fue miembro de las SS;
 Paola Kaufmann(1969–2006), literata y científica argentina;
 Stanley Kauffmann (1916-2013), escritor, editor y crítico de cine y teatro estadounidense.

Véase también 
 Kaufmann
 Kaufman
 Kauffman